2 miejscowości w Polsce: 
 Budniki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński 
 Budniki – nieistniejąca osada w Karkonoszach

3 miejscowości na Białorusi:
 Budniki – wieś w obwodzie witebskim w rejonie bieszenkowickim
 Budniki – wieś w obwodzie grodzieńskim w rejonie grodzieńskim
 Budniki – wieś w obwodzie mohylewskim w rejonie białynickim

1 miejscowość na Ukrainie:
 Budniki – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim

Uwagi